łaźnie kąpielowe lub parowe:
 łaźnia publiczna:
 rzymskie termy
 turecki hammam
 rosyjska bania
 fińska sauna
 łazienka
 łaźnia laboratoryjna, w tym:
 łaźnia grzejna, a zwłaszcza:
 łaźnia wodna
 łaźnia olejowa
 łaźnia powietrzna
 łaźnia piaskowa
 łaźnia chłodząca
 (pot.) „krwawa łaźnia” – w przenośni: masakra

 „Łaźnia” – centrum sztuki współczesnej w Gdańsku
 Teatr Łaźnia Nowa – krakowski teatr